Гудзь — фамилия:

 Гудзь, Борис Игнатьевич (1902—2006) — советский разведчик.
 Гудзь, Евгений (род. 1972) — музыкант, вокалист группы Gogol Bordello, диджей, актёр.
 Гудзь, Иван Филиппович (1917—2003) — Почётный гражданин Кривого Рога.
 Гудзь, Николай Афанасьевич (1945—2005) — советский украинский актер.
 Гудзь, Павел Данилович (1919—2008) — генерал-полковник, доктор военных наук, танковый ас.
 Гудзь, Порфирий Мартынович (1902—1969) — полковник, Герой Советского Союза, командир 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта.
 Гудзь, Юрий Петрович (1956—2002) — украинский поэт, прозаик, драматург и эссеист, публицист, художник, философ.

См. также